Askio ist der Name 

 eines griechischen Bergs, siehe Siniatsiko
 einer ehemaligen griechischen Gemeinde, heute Gemeindebezirk der Gemeinde Voio, siehe Voio (Gemeinde)